Chevrollier est un patronyme français - à l'origine, de l'ouest de la France - porté notamment par :

 Guillaume Chevrollier (1974-), homme politique français, sénateur de la Mayenne ;
 Jean-Joseph Chevrollier (1810-1891), directeur d'une école à Angers ancêtre de l'actuel Lycée Chevrollier.

Voir aussi 
 Lycée Chevrollier, un lycée public dans la ville d'Angers.